Ramón Eduardo David Mendieta Alfonso, calciatore paraguaiano
 David Ariel Mendieta Chávez, calciatore paraguaiano